Wymysły ist der Name folgender polnischer Orte

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wymysły (Mrągowo), Siedlung im Powiat Mrągowski, bis 1938: Wymisly, 1938 bis 1945 Katzenbuckel, Kreis Sensburg, Ostpreußen

in der Woiwodschaft Masowien:
 Wymysły (Krasnosielc), Dorf in der Landgemeinde Krasnosielc im Powiat Makowski
 Wymysły (Pomiechówek), Dorf in der Landgemeinde Pomiechówek im Powiat Nowodworski
 Wymysły (Sabnie), Dorf in der Landgemeinde Sabnie im Powiat Sokołowski